Morató steht für:

 Morató, Ortschaft in Uruguay

Morato ist der Familienname folgender Personen:

 António Morato (* 1964), portugiesischer Fußballspieler
 Fulvio Pellegrino Morato (ca. 1483–1548), italienischer Humanist und Verfasser eines Reimlexikons
 Nina Morato (* 1966), französische Liedermacherin
 Morato (Fußballspieler) (Felipe Rodrigues da Silva; * 2001), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Moreto